Il doppio maschile  del Queen's Club Championships 1972 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tom Okker e Marty Riessen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jim McManus e Jim Osborne hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Karl Meiler 4–6, 6–3, 7–5.

Teste di serie

 Stan Smith /  Erik Van Dillen (Secondo turno, ritiro)
 Clark Graebner /  Dick Stockton (primo turno)

 Sergej Lichačëv /  Alex Metreveli (primo turno) 
 Premjit Lall /  Jaidip Mukerjea (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Queen's Club Championships 1972